LDA o lda puede referirse a:

Liga de las Américas, torneo organizado por FIBA Américas en el que se enfrentan los mejores equipos de baloncesto del continente americano.
Diisopropilamida de litio, compuesto químico.
Los de Arriba, barra del Club León de México.
Liga Deportiva Alajuelense, equipo de fútbol costarricense.
Luz, drama, acción, 2.ª temporada de serie de televisión, sucesor de Isla del drama.
Latent Dirichlet Allocation, un tipo de modelo de categorías.
Aproximación de Densidad Local, un funcional de intercambio y correlación dentro del marco de Teoría del funcional de la densidad.